A 2011-es túraautó-világbajnokság volt a 8. túraautó-világbajnoki szezon. Március 20-án vette kezdetét a brazil nagydíjjal és november 20-án a makaói nagydíjjal fejeződött be. Ezalatt 24 futamot (12 forduló) rendeztek.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár 

A 2011-es versenynaptárat a FIA Motorsport Világtanácsa 2010. szeptember 8-án hagyta jóvá. 2011. március 8-án Marcello Lotti, a széria vezetője bejelentette, hogy törölni kénytelenek a marokkói nagydíjat, mivel a szervezők nem tudták előteremteni a verseny rendezéséhez kellő pénzt.

Világbajnokság végeredménye

Versenyzők

Gyártók

Yokohama bajnokság

Yokohama csapat bajnokság

Jay-Ten bajnokság

Források

További információk 

 A WTCC hivatalos honlapja

2011